Lapoutre est un personnage de bande dessinée de la série Les Petits Hommes

Biographie fictive

Analyse du personnage 

Personnage de bande dessinée
Personnage des Petits hommes